Mattawa steht für:
 Mattawa (Ontario), Stadt in Ontario, Kanada
 Mattawa River, Fluss in Ontario, Kanada
 Mattawa (Washington), Stadt in Washington, USA